Byron Schenkman (1966-), claveciniste américain, pianiste, directeur musical et éducateur
 Richard Schenkman (1958-), réalisateur, scénariste et acteur américain